Dev'essere così è una canzone di Cesare Cremonini. È il primo e unico singolo estratto dal suo primo album dal vivo 1+8+24, uscito nel 2006.

Il brano è una ballata per voce e pianoforte, unico brano inedito dell'album.

Il brano era già stato presentato durante la tournée in una versione diversa da quella inserita nell'album.

Non è stato prodotto il disco singolo del brano.

Video musicale
Il videoclip di Dev'essere così è stato girato a Londra dal regista Gaetano Morbioli. Il video è la storia di un bambino che riceve in regalo una palla di vetro, dentro la quale c'è Cremonini che suona e canta.

Collegamenti esterni